Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non partecipato per un infortunio della Suárez.

Svetlana Kuznecova e Alicia Molik hanno battuto in finale 6-3, 6–4, Lindsay Davenport e Corina Morariu.

Teste di serie

  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (ritirate per infortunio della Suárez)
  Cara Black /  Liezel Huber (secondo turno)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (secondo turno)
  Conchita Martínez /  Virginia Ruano Pascual (primo turno)
  Janette Husárová /  Elena Lichovceva (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova /  Alicia Molik (campionesse)
  Anastasija Myskina /  Vera Zvonarëva (semifinali)
  Elena Dement'eva /  Ai Sugiyama (terzo turno)

  Barbara Schett /  Patty Schnyder (primo turno)
  Li Ting /  Sun Tiantian (terzo turno) 
  Gisela Dulko /  María Vento-Kabchi (secondo turno)
  Yan Zi /  Zheng Jie (primo turno) 
  Francesca Schiavone /  Roberta Vinci (primo turno) 
  Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (terzo turno)
  Lindsay Davenport /  Corina Morariu (finali) 
  Eléni Daniilídou /  Nicole Pratt (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2005